naruto – japońska pasta z mielonego mięsa ryb, ze spiralnym wzorem, używana jako dodatek w zupach i innych daniach;
 Naruto – manga i anime autorstwa Masashiego Kishimoto;
 Narutō (jap. 成東) – była miejscowość w Japonii w prefekturze Chiba;
 Naruto (jap. 鳴門) – miasto w Japonii w prefekturze Tokushima;
 Naruto – cieśnina między wyspami Awaji i Sikoku w Japonii;
 Naruto – wiry wodne w cieśninie Naruto będące atrakcją turystyczną regionu;
 Naruto – stajnia zawodników sumo.